Weschelbach und Weschlbach sind Gewässernamen:

 Weschelbach (Thalach), linker Zufluss der Thalach bei Laibstadt, Stadt Heideck, Landkreis Roth, Bayern
 Weschlbach (Große Ohe), rechter Zufluss der Großen Ohe (zur Gaißa) nahe Silling, Markt Windorf, Landkreis Passau, Bayern